|-
| 203201 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203202 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203203 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203204 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203205 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203206 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203207 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203208 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203209 - || || 17 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203210 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203211 - || || 21 de febrer de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 203212 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203213 - || || 2 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203214 - || || 13 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203215 - || || 15 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203216 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203217 - || || 21 de març de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203218 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203219 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203220 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203221 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203222 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203223 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203224 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203225 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203226 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203227 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203228 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203229 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203230 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203231 - || || 25 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203232 - || || 15 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203233 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203234 - || || 22 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203235 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203236 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203237 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203238 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203239 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203240 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203241 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203242 - || || 24 de juliol de 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 203243 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203244 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203245 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203246 - || || 27 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203247 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203248 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203249 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203250 - || || 22 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203251 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203252 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203253 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203254 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203255 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203256 - || || 25 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203257 - || || 27 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 203258 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203259 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203260 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203261 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203262 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203263 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203264 - || || 24 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 203265 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203266 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203267 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203268 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203269 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203270 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 203271 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203272 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203273 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203274 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203275 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203276 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203277 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203278 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203279 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203280 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203281 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203282 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203283 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203284 - || || 9 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203285 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203286 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203287 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203288 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203289 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203290 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203291 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203292 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203293 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203294 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203295 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203296 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203297 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203298 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203299 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203300 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-

|}

3